Bojong Nangka (Gunung Putri)
 Bojong Nangka (Kelapa Dua)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing